Осташев — русская фамилия. Известные носители:

 Осташев, Алексей Валентинович (1961—2017) — российский бас-гитарист и контрабасист
 Осташев, Аркадий Ильич (1925—1998) — советский и российский учёный, инженер-механик, испытатель ракет и ракетно-космических комплексов, ведущий испытатель ракетно-космической техники ОКБ-1, участник запуска первого искусственного спутника Земли и первого космонавта в космос.
 Осташёв, Аркадий Сергеевич (1929—2002) — советский киргизский художник.
 Осташев, Евгений Ильич (1924—1960) — советский испытатель ракетных и ракетно-космических комплексов, начальник 1-го управления полигона НИИП-5 (Байконур).

См. также